Pride The Best Vol. 2  foi um evento de MMA realizado pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu na Differ Ariake Arena em Tóquio, Japão em 20 de Julho de 2002.

Resultados

Referências
 sherdog.com
 página oficial do PrideFC

Desporto de Tóquio
Desporto no Japão em 2002